Le groupe écologiste est le nom de deux groupes parlementaires français principalement composés de parlementaires d'Europe Écologie Les Verts :
 le groupe écologiste de l'Assemblée nationale ;
 le groupe écologiste du Sénat.